Molekulska formula -{C19H30O5}- se može odnositi na:

 Idebenon
 Dodecil galat
 Piperonil butoksid